Magyarország
 Sátoraljaújhely, város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Románia
 Újhely, falu a Bánságban, Temes megyében
 Szlovákia
 Újhely, község a Kassai kerület Tőketerebesi járásában